O termo Monumental pode referir-se a:

Estádio Monumental de Lima - em Lima, Peru
Estádio Monumental David Arellano - em Santiago do Chile
Estádio Monumental de Nuñez - em Buenos Aires, Argentina
Estádio Olímpico Monumental - em Porto Alegre, Brasil
Monumental Praça de Touros da Póvoa de Varzim - na Póvoa de Varzim, Portugal
Eixo Monumental - em Brasília

Desambiguação